

Oldenzijl est un toponyme néerlandais, signifiant vieille écluse
 Oldenzijl, village de la commune de Het Hogeland, en Groningue
 Oldenzijl, hameau de la commune de Het Hogeland, en Groningue